La diffusion de la quatrième saison de Nos années pension, a démarré en France, sur France 2, le  et s'est interrompue le , pour reprendre le  et se terminée le . Elle est composée de 26 épisodes. Cette saison sera la dernière de la série.

Saison de Nos années pension